Во время осады Генуи (6 апреля — 4 июня 1800 года) австрийцы осадили и вынудили сдаться Геную, однако оборонявшие Геную небольшие французские силы под командованием Андрэ Массена отвлекли на себя достаточное количество австрийских войск, чтобы Наполеон смог выиграть сражение при Маренго.

Предыстория 
После того как Массена выиграл вторую битву при Цюрихе, союз между Россией и Австрией развалился. Хотя это и не закончило войны, однако возвращение Наполеона из Египта и провозглашение его Первым консулом ещё более повысило шансы французов на победу. Тем не менее Наполеону требовалось время на переброску войск в Италию, поэтому он приказал Массена любой ценой удерживать Ниццу и Геную до его прибытия.

Изначально у французов было порядка 60 000 солдат, однако болезни уменьшили это число до 36 000 бойцов. Австрийский командующий Мелас имел в своём распоряжении в Италии 120 000 солдат. После первых стычек, несмотря на всю храбрость французских войск, руководимых Сюшэ и Сультом, Генуя оказалась отрезанной от любой помощи извне, а с 6 апреля, с занятием своей позиции мощной английской эскадрой, она оказалась полностью окружённой и с суши, и с моря. Тем не менее дух французов был высок, и Массена был намерен удерживать его на высоте.

Осада 
Геную защищали мощные естественные и искусственные преграды, но Массена наметил агрессивную стратегию. Уже 7 апреля он приказал атаковать Монте Ратти, в результате чего австрийцы оказались отброшенными от Аппенин и потеряли 1.500 только пленными. 9 апреля Массена начал отчаянный прорыв на соединение с остальными французскими силами, которыми командовал Сюшэ. Хотя Массена был отрезан всего с 1200 солдатами, а у австрийцев было порядка 10 000 человек, он продолжал атаки, и с помощью Сульта взял ещё 4.000 пленников. После этого сражения французы окончательно засели в городе, однако продолжали делать дерзкие вылазки, нанося австрийцам большие потери и в итоге вынудив вообще отказаться от активных действий.

Однако голод делал ситуацию в Генуе всё хуже и хуже несмотря на обещания Наполеона прийти и освободить гарнизон. Голод достиг такой степени, что Массена приказал печь хлеб из льна и кофе. Брожение в войсках нарастало, однако Массена отказывался сдать город, пока 4 июня австрийцы не предоставили оставшимся 7000 защитникам Генуи свободный проход до французских территорий. Они вышли из крепости с оружием и воинскими почестями. Больные, раненые, вооружение, остатки боевых припасов были перевезены на британских судах во Францию. 

Из жителей Генуи свыше 15 тысяч умерло от голода и чумы.

Итоги 
Несмотря на потерю города, Массена дал Наполеону достаточно ценного времени, чтобы тот смог выиграть сражение при Маренго, после которого Австрии пришлось пойти на мирные переговоры. Осада Генуи в биографии Массена обычно рассматривается как героический эпизод, а не как позорное пятно.

Ссылки 
 

Сражения по алфавиту
Военные сражения революционной Франции
Сражения Австрии
Сражения Наполеоновских войн
Осады городов Италии
Осады XVIII века
События в Генуе
Сражения 1800 года
Апрель 1800 года
Май 1800 года
Июнь 1800 года
1800 год в Италии